Masacre de la Plaza de Mayo puede hacer referencia:
 a la masacre de la Plaza de Mayo, bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955;
 a la masacre de la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953; o
 a la masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001.